Le Songe de Scipion est le titre de plusieurs œuvres artistiques :

Littérature 
 Le Songe de Scipion (en latin, Somnium Scipionis) est un texte de Cicéron, au sixième et dernier livre du De re publica.
 Le Songe de Scipion est un roman historique de Iain Pears.

Musique 
 Il sogno di Scipione (Le Songe de Scipion) est une « action théâtrale » en un acte de Wolfgang Amadeus Mozart, composé sur un livret en italien de Pietro Metastasio.

Voir aussi